Iraner steht für

 Staatsbürger des Iran
Anhänger der iranischen Völker
Sprecher von iranische Sprachen

Siehe auch